Lionel Robbins
Tim Robbins

Localidades
Robbins (Illinois)
Robbins (Carolina do Norte)

Desambiguação